Westerdijk ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Westerdijk (1883–1961), niederländische Botanikerin
 Peter Westerdijk (* 1946), niederländischer Kulturanthropologe